Oreille d'âne peut désigner : 

 La Consoude officinale une plante herbacée vivace ;
 Les oreilles d'ânes une spécialité culinaire  du Valgaudemar et du Champsaur ;
 Les oreilles d'âne sont un geste de moquerie enfantin.